Justizkanzlei bezeichnet

 Justizkanzlei (Königreich Hannover), Mittelgericht im Konigreich Hannover 1813 bis 1852
 Justizkanzlei (Großherzogtum Hessen), Gerichte zweiter Instanz in den größeren Standesherrschaften
 Justizkanzlei (Lippe), ältestes lippisches Obergericht, zuständig für Zivilsachen und Appellationsinstanz für die niederen Gerichte auf dem Lande und in den Städten
 Justizkanzlei (Mecklenburg-Strelitz)